Furre ist der Familienname folgender Personen:

 Berge Furre (1937–2016), norwegischer Politiker, Historiker und Theologe
 Heidi Furre (* 1986), norwegische Schriftstellerin